42. breddegrad kan henvise til:

 42. nordlige breddekreds
 42. sydlige breddekreds